En , Wiewiórka désigne :

 Wiewiórka, un village de la voïvodie des Basses-Carpates,
 Wiewiórka, un village de la voïvodie de Łódź.